Баратта ( — итальянская фамилия. Носители:

 Баратта, Пьетро (1659—1729) — итальянский скульптор.
 Баратта, Франческо (1590—1666) — итальянский скульптор.
 Баратта, Джованни (1670—1747) — итальянский скульптор.